АПЦ има више значења:
 Александријска православна црква
 Антиохијска православна црква
 Албанска православна црква
 Арменска православна црква

или:
 Асоцијација за прогресивне комуникације

Види још 
 , село у Мађарској